Sutherland kan syfta på:

 Sutherland (efternamn) – ett efternmamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Sutherland, New South Wales – en förort i södra Sydney
 Sutherland Shire – ett administrativt område med lokalt styre i södra Sydney

Storbritannien 

 Sutherlandshire, distrikt, Skottland, Highland, 
 Sutherland – en plats i Skottland

Sydafrika 

 Sutherland Range (kullar), Limpopoprovinsen, 
 Sutherland, Sydafrika – en tätort

USA 

 Sutherland, Iowa, O'Brien County, 
 Sutherland, Utah, Millard County, 
 Sutherland, Nebraska, Lincoln County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar